Копитник — інша назва копитняка європейського.

Топонім

Копитник — село в Кирджалійській області.

Копитник — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства.